Friedrichsruh kan henvise til flere steder:

 Friedrichsruh (Lauenburg) – et slot i Lauenburg, Slesvig-Holsten.
 Friedrichsruh (Drage) – et forsvundet slot i Drage, Steinburg, Slesvig-Holsten.